Daniel Boone Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Daniel Boone Hotel (North Carolina), NRHP-Nr. 82001307
 Daniel Boone Hotel (West Virginia), NRHP-Nr. 84003602